Leather – stile di abbigliamento legato a certe pratiche sessuali
 Edwin Leather – politico e scrittore canadese
 Stephen Leather – scrittore britannico